A sétima temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou em 17 de julho de 2018, após a novela Segundo Sol, e foi exibida até o dia 27 de setembro de 2018. A temporada contou com a apresentação de Tiago Leifert e Mariana Rios (nos bastidores), e no júri Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló.

Nesta temporada, o programa passou a ser exibido duas vezes na semana, nas noites de terça e quinta-feira, e ficou mais tempo no ar, totalizando 22 episódios. Além de um estúdio novo, mais inspirado na versão estadunidense do programa, esta temporada introduz os bloqueios, onde, nas Audições às Cegas e nas Batalhas, cada técnico pode bloquear outro técnico para que ele não possa ser escolhido pelo participante que está no palco. Houve também um acréscimo nos times, que contaram com 18 integrantes cada, e não mais 12 como nas temporadas anteriores.

Na final do programa, ficaram Erica Natuza (time Carlinhos Brown), Isa Guerra (time Lulu Santos), Kevin Ndjana (time Ivete Sangalo) e Léo Pain (time Michel Teló). O gaúcho Léo Pain, do time de Michel Teló, venceu a temporada com 50,01% dos votos, fazendo do técnico Michel Teló tetracampeão.

Técnicos e apresentadores 
A sétima temporada conta com os quatro técnicos da temporada anterior Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló. A atração segue sob o comando de Tiago Leifert e Mariana Rios nos bastidores.

Episódios

Episódio 1: Audições às Cegas, Parte 1 (17 de julho de 2018) 
Legenda  

Performances

"It Hurt So Bad" - Claudia Leitte
"País Tropical" - Técnicos do The Voice Brasil

Bloqueado por Lulu.

Episódio 2: Audições às Cegas, Parte 2 (19 de julho de 2018) 

Performances

"No Groove" - Ivete Sangalo

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
OrdemCompetidorIdadeCidadeCançãoEscolha dos técnicos e competidoresBrownTelóIveteLulu1Larissa Viana22Petrópolis, RJ"Man in the Mirror"
|-
!2
|Indira Mel
|30
|Governador Valadares, MG
|"Regime Fechado"
|—
|—
|—
|-
!3
|Maraia Takai
|19
|Cabo de Santo Agostinho, PE
|"Don't You Worry 'Bout A Thing"
|—
|—
|—
|-
!4
|Léo Pain
|34
|Alegrete, RS
|"Dormi na Praça"
|
|
|—
|-
!5
|style="background-color:#DCDCDC|Amanda Cadore
|style="background-color:#DCDCDC|22
|style="background-color:#DCDCDC|Chapecó, SC
|style="background-color:#DCDCDC|"The House of the Rising Sun" 
|—
|—
|—
|—
|-
!6
|Barbara Ferr
|23
|Rio de Janeiro, RJ
|"Blues da Piedade"
|—
|—
|—
|style="background-color:#FFC40C"|
|-
!7
|Rê Adegas
|37
|Porto Alegre, RS
| "Vou Deitar e Rolar (Qua Qua Ra Qua Qua)"
|style="background-color:#fdfc8f|
|
|—
|—
|-
!8
|style="background-color:#DCDCDC|Marissol Mwaba
|style="background-color:#DCDCDC|26
|style="background-color:#DCDCDC|Florianópolis, SC
|style="background-color:#DCDCDC|"Rosa"
|—
|—
|—
|—
|-
!9
|Lucas Nage
|24
|São Paulo, SP
|"Sonhar"
|—
|—
|—
|style="background-color:#FFC40C"|
|-
!10
|Alan Camargo
|28
|Rio de Janeiro, RJ
|"Eu Amo Você"
|
|
|style="background-color:#fdfc8f|
|
|-
!11
|Mariá Pinkusfeld
|33
|Rio de Janeiro, RJ
|"Moça Bonita"
|style="background-color:#FFC40C"|
|—
|—
|—
|}

Episódio 3: Audições às Cegas, Parte 3 (24 de julho de 2018)

Episódio 4: Audições às Cegas, Parte 4 (26 de julho de 2018) 

Performances

"Por Trás da Maquiagem" - Michel Teló

Bloqueado por Brown.

Episódio 5: Audições às Cegas, Parte 5 (31 de julho de 2018)

Episódio 6: Audições às Cegas, Parte 6 (2 de agosto de 2018) 

Performances

"O Que Seria" - Carlinhos Brown

Bloqueado por Ivete.

Episódio 7: Audições às Cegas, Parte 7 (7 de agosto de 2018)

Episódio 8: Audições às Cegas, Parte 8 (9 de agosto de 2018) 

Performances

"Orgulho e Preconceito" - Lulu Santos

Bloqueada por Teló.

Episódios 9 a 11: Batalhas (14 a 21 de agosto de 2018)
A fase de batalhas foi dividida em três partes.

Graças ao "Peguei", alguns competidores foram salvos por outros técnicos mesmo perdendo a sua batalha e, assim, seguiram na competição.

Legenda

Bloqueado por Teló.

Bloqueada por Brown.

Bloqueado por Lulu.

Episódios 12 a 14: Tira-Teima (23 a 30 de agosto de 2018)
Nesta fase, cada técnico dividiu seus times em três grupos de quatro candidatos, que cantaram em suas respectivas noites. Os quatro candidatos do time se apresentam. O mais votado pelo público segue automaticamente para a próxima fase e o técnico salva outros dois competidores de seu time. O candidato restante de cada grupo, que não foi salvo pelo público nem pelo técnico, é eliminado do programa.

Legenda

Episódio 15: Batalha dos Técnicos, Parte 1 (4 de setembro de 2018)
Nesta fase, cada técnico escolhe que time deseja enfrentar e seleciona um candidato do seu time, que enfrentará o escolhido do técnico pelo qual optou por enfrentar. O público decide quem dos dois competidores permanece na competição.

Legenda

Episódio 16: Batalha dos Técnicos, Parte 2 (6 de setembro de 2018)

Episódio 17: Batalha dos Técnicos, Parte 3 (10 de setembro de 2018)

Episódio 18: Remix (13 de setembro de 2018) 

Nesta fase, os técnicos irão assistir a performance dos competidores novamente e usarão o botão vermelho para escolher quem vai para a próxima fase. Os participantes que forem escolhidos por mais de um técnico poderão decidir em qual time querem seguir. O técnico com mais competidores pelo seu time nesta fase tem direito a uma carta curinga que garante o "Poder Supremo" na hora da escolha. Os técnicos têm direito a escolher dois participante na rodada e o terceiro através da repescagem.

 Cada técnico tinha direito a salvar um integrante de seu time, que passaria automaticamente para a próxima fase e, portanto, não precisaria cantar nesta etapa.

Legenda

Episódio 19: Shows ao Vivo - Oitavas de Final (17 de setembro de 2018) 
Legenda

Episódio 20: Shows ao Vivo - Quartas de Final (18 de setembro de 2018)

Episódio 21: Shows ao Vivo - Semifinal (25 de setembro de 2018) 
Legenda

Episódio 22: Shows ao Vivo - Final (27 de setembro de 2018) 

Legenda

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:50%;"

Resultados 
Informação dos concorrentes

Detalhes dos resultados

Times 

Legenda
 
  – Vencedor(a) 
  – Finalista
  – Eliminado(a) na semifinal  
  – Eliminado(a) nas quartas de final
  – Eliminado(a) nas oitavas de final
  – Pego por outro técnico na fase remix (nome riscado)
  – Eliminado(a) na fase remix
  – Eliminado(a) na batalha dos técnicos
  – Eliminado(a) no tira-teima
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas

Audiência 
Os dados são providos pelo IBOPE e se referem ao público da Grande São Paulo.

Em 2018, cada ponto representa 71,8 mil domicílios ou 201,1 mil pessoas na Grande São Paulo.

The Voice Brasil
2018 na televisão no Brasil